Flavon (Trente), een gemeente in Italië
 Flavonen, een klasse chemische stoffen behorend tot de flavonoïden